Paul John Fenton III dit P.J. Fenton, né le  à Springfield, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il est le fils de Paul Fenton.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2004-2005 || Université d'Amherst Massachusetts || NCAA ||38 ||13 ||12 ||25 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Université d'Amherst Massachusetts || NCAA ||35 ||5 ||12 ||17 ||61 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Université d'Amherst Massachusetts || NCAA ||39 ||10 ||15 ||25 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Université d'Amherst Massachusetts || NCAA ||36 ||9 ||19 ||28 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||52 ||6 ||8 ||14 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || RoadRunners de Phoenix || ECHL ||14 ||9 ||2 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Heilbronner Falken || 2.Bundesliga ||51 ||27 ||36 ||63 ||47 ||6 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
|2010-2011 || DEG Metro Stars || DEL || 19|| 1|| 3|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH ||56 ||5 ||10 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || SC Bietigheim-Bissingen || 2.bundesliga || 47|| 27|| 35|| 62|| 100|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || SC Bietigheim-Bissingen || 2.bundesliga || 48|| 28|| 34|| 62|| 43|| 18|| 7|| 6|| 13|| 16
|-
| 2013-2014 || Heilbronner Falken || DEL2 || 53 || 17 || 35 || 52 || 53 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || EV Landshut || DEL2 || 51 || 24 || 40 || 64 || 66 || 9 || 6 || 6 || 12 || 4
|-
| 2015-2016 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 17 || 2 || 6 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || SC Bietigheim-Bissingen || DEL2 || 15 || 3 || 10 || 13 || 2 || 14 || 7 || 5 || 12 || 22

Notes et références 

Naissance en août 1985
Naissance à Springfield (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Heilbronner Falken
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EV Landshut
Joueur du SønderjyskE Ishockey